Conquest ("conquista" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Conquest, film del 1928 diretto da Roy Del Ruth
 Maria Walewska (Conquest) – film del 1937 diretto da Clarence Brown
 Conquest  – film di Lucio Fulci del 1983

Geografia 
 Conquest  – città della Contea di Cayuga, New York, Stati Uniti d'America

Musica 
 Conquest  – gruppo musicale power metal ucraino
 Conquest  – album degli Uriah Heep del 1980
 Conquest  – album dei Dragon Fli Empire del 2004
 Conquest  – singolo dei The White Stripes del 2007

Persone 
 Robert Conquest, storico britannico

Giochi 
 Le Saghe di ConQuest  – gioco da tavolo